Gerichtsbezirk Graz steht für:

 Gerichtsbezirk Graz-Ost
 Gerichtsbezirk Graz-West